Iossa ist der Familienname folgender Personen:

 Oskar Ossipowitsch Grusenberg (1866–1940), russischer Jurist
 Theodor Grusenberg (1651–1699), deutscher Altphilologe und lutherischer Theologe